Bálint György (1906–1943) író, újságíró, kritikus
 Bálint György (1906–1995) színész, rendező
 Bálint György (1919–2020) kertészmérnök
 Bálint György független önkormányzati képviselő

hasonló nevűek
 S. Bálint György (1881–1957) kisbirtokos